Deux sous-marins de la marine royale suédoise ont porté successivement le nom de HMS Sjölejonet (« Lion de mer » en suédois).

 Le , navire de tête de la classe Sjölejonet, lancé en 1936.
 Le , un sous-marin de classe Sjöormen lancé en 1967.

Notes et références